Notturno (Merikanto), een compositie van Aarre Merikanto
 Notturno (Schoeck), een compositie van de Zwitserse componist en dirigent Othmar Schoeck
 Notturno (Schubert), een compositie van de Oostenrijkse componist Franz Schubert